Лига чемпионов УЕФА 2011/12 — 20-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 57-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 19 мая 2012 года на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Победителем стал «Челси», обыгравший в финале «Баварию» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3 (игровое время матча завершилось со счётом 1:1).

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2011/2012 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2011/12 примут участие 75 команд из 52 ассоциаций УЕФА (клубы Лихтенштейна не участвуют в турнире, поскольку чемпионат в стране не проводится). В соответствии с местом в таблице коэффициентов по состоянию на конец еврокубкового сезона 2009/10 от каждой ассоциации в турнире принимает участие определённое количество команд:
 ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Англия, Испания и Италия) — по 4 команды;
 ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Германия, Франция и Португалия) — по 3 команды;
 ассоциации, занявшие места с 7 по 15 (Украина, Румыния, Россия, Нидерланды, Турция, Греция, Швейцария, Бельгия и Дания) — по 2 команды;
 ассоциации, занявшие места с 16 по 53 (37 ассоциаций, исключая Лихтенштейн) — по 1 команде.

Первый квалификационный раунд
 4 чемпиона ассоциаций, занявших места с 50 по 53

Второй квалификационный раунд
 32 чемпиона ассоциаций, занявших места с 17 по 49 (исключая Лихтенштейн)
 2 победителя первого квалификационного раунда

Третий квалификационный раунд (чемпионская квалификация)
 3 чемпиона ассоциаций, занявших места с 14 по 16 (Бельгия, Дания, Шотландия)
 17 победителей второго квалификационного раунда

Третий квалификационный раунд (нечемпионская квалификация)
 Клуб, занявший третье место в ассоциации под номером 6 (Россия)
 9 клубов, занявших вторые места в ассоциациях с 7 по 15 место

Раунд плей-офф (чемпионская квалификация)
 10 победителей третьего квалификационного раунда (чемпионской квалификации)

Раунд плей-офф (нечемпионская квалификация)
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях с 1 по 3 место (Англия, Испания, Италия)
 2 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях с 4 по 5 место (Германия, Франция)
 5 победителей третьего квалификационного раунда (нечемпионской квалификации)

Групповой этап
 13 чемпионов ассоциаций с 1 по 13 место
 6 клубов, занявших вторые места в ассоциациях с 1 по 6 место
 3 клуба, занявших третьи места в ассоциациях с 1 по 3 место
 5 победителей раунда плей-офф (чемпионской квалификации)
 5 победителей раунда плей-офф (нечемпионской квалификации)

Плей-офф
 16 команд, занявших первые два места в группах

Сетка старта участников

Список участников 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2011/2012 (составы)

Подписи в скобках показывают, с какого места в национальном чемпионате каждая команда отобралась для своего начального раунда: 

1 За день до жеребьёвки группового этапа Турецкая федерация отозвала участие «Фенербахче» в турнире из-за скандала с договорными матчами. УЕФА экстренно заменила клуб на второго призёра чемпионата Турции «Трабзонспор», ранее выбывший из турнира на стадии третьего квалификационного раунда.

2 Вторая команда чемпионата Румынии 2010/11 «Тимишоара» была лишена лицензии на участие в высшем дивизионе в связи с нестабильным финансовым положением. Таким образом клуб был автоматически исключен из состава участников Лиги чемпионов, его заменил третий призёр чемпионата Румынии «Васлуй».

Примечание 
Победителем Лиги чемпионов 2010/2011 стала «Барселона», которая в этом розыгрыше обеспечила себе место в групповом этапе, став чемпионом Испании. Поэтому в квалификации произошли следующие изменения:
 Чемпион ассоциации под номером 13 (Швейцария) начал своё выступление со стадии группового этапа.
 Чемпион ассоциации под номером 16 (Шотландия) стартовал с третьего квалификационного раунда (чемпионская квалификация).
 Чемпионы ассоциаций под номерами 48 и 49 (Фарерские острова и Северная Ирландия) начали выступление со второго квалификационного раунда.

Даты матчей и жеребьёвок

Квалификация 

В рамках квалификации Лиги чемпионов проводятся два отдельных отборочных турнира. Первый — для чемпионов, которые не получили путёвку в групповой этап напрямую. Второй — для команд, не являющихся чемпионами своих стран и не квалифицированных напрямую в групповой этап.

Команды, проигравшие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов примут участие в четвёртом квалификационном раунде Лиги Европы, а проигравшие в четвёртом квалификационном раунде Лиги чемпионов попадут в групповой этап Лиги Европы.

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 28—29 июня, ответные — 5—6 июля 2011 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 12—13, ответные — 19—20 июля 2011 года.

|}

Третий квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 26—27 июля, ответные — 2—3 августа 2011 года.

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Раунд плей-офф 
Первые матчи прошли 6—7, ответные — 23—24 2011 года.

Чемпионская квалификация 

|}

Нечемпионская квалификация 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые матчи прошли 14—15 и 21—22 февраля, ответные — 6—7 и 13—14 марта 2012 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 27—28 марта, ответные — 3—4 апреля 2012 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи состоялись 17—18, ответные — 24—25 апреля 2012 года.

|}

Финал 

Финальный матч состоялся в субботу 19 мая 2012 года в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

96' Роббен Арьен не реализовал пенальти(вратарь)

Статистика

Лучшие бомбардиры 

Источник: uefa.com/goals scored

Лучшие ассистенты 

Источник: uefa.com/assists

Примечания

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2011/2012

Ссылки 

 Лига чемпионов на сайте УЕФА
 Лига чемпионов 2011/12 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Список участников 2011/12

 
2011
Европейский футбол в сезоне 2011/2012